Ирвинг () — английская фамилия и топоним:

 Фамилия
 Ирвинг, Вашингтон (1783—1859) — американский писатель.
 Ирвинг, Джон Уинслоу (род. 1942) — современный американский писатель.
 Ирвинг, Джон Генри (1838—1905) — английский актёр-трагик.
 Ирвинг, Джулиус (род. 1950) — американский баскетболист.
 Ирвинг, Дэвид (род. 1938) — английский писатель-отрицатель Холокоста.
 Ирвинг, Кайри (род. 1992) — австралийский и американский профессиональный баскетболист.
 Ирвинг, Кеннет Колин (1899—1992) — крупнейший канадский предприниматель, основатель компании Irving Oil.
 Ирвинг, Клиффорд (1930—2017) — американский писатель и журналист.
 Ирвинг, Леланд (род. 1988) — канадский хоккеист, вратарь.
 Ирвинг, Эдвард (1792—1834) — шотландский проповедник.
 Ирвинг, Эми (род. 1953) — американская актриса.

 Топоним
 Ирвинг — город в Техасе, США.
 Форт-Ирвинг — военный аэропорт, расположенный в районе Бисайл-Лейк, округ Сан-Бернардино, Калифорния, США.

См. также 
 Ирвин ()
 Ирвайн ()
 :en:Irwin